Spica (torpilleur) peut faire référence à:
 Spica, un torpilleur italien, navire de tête de la classe Spica de la Regia Marina.
 Spica, un torpilleur italien, de la classe Ariete de la Regia Marina.